Een verkeersweg:
N29 (België)
N29 (Frankrijk)
N29 (Ierland)
N29 (Zwitserland)